Верхнемазовское сельское поселение — муниципальное образование в Верхнехавском районе Воронежской области.

Административный центр — посёлок Верхняя Маза.

Население

Административное деление 
В состав поселения входят:
 посёлок Верхняя Маза,
 село Нижняя Маза,
 посёлок Николаевка,
 посёлок Синицино,
 деревня Никольское 3-е,
 посёлок Фоминичи.

Примечания 

Муниципальные образования Верхнехавского района
Сельские поселения Воронежской области